T3, T 3  eller T-3 kan syfta på:

 T3 (företag) - en svensk Internetleverantör
 T3 Arena – en fotbollsarena i Umeå
 T3 Center – en ishockeyarena i Umeå
 T3 (båt) – en svensk motortorpedbåt
 T3 – sköldkörtelhormonet trijodtyronin
 T3 – ett särskilt tärningsslag, se sexsidig tärning
 T 3 – ett svenskt trängförband åren 1893–2000, se Norrlands trängkår
Sojuz T-3 –  en flygning i det sovjetiska rymdprogrammet.